Йёвик () — город и коммуна в Норвегии.

Йёвик находится на юго-востоке Норвегии, в фюльке Оппланн, на западном берегу озера Мьёса. Площадь коммуны составляет 672 км², протяжённость с запада на восток — 31,5 км, наивысшая точка достигает 842 метров над уровнем моря. Численность населения составляет 30 676 человек (на 1 января 2019), из них около 4000 — студенты Норвежского университета естественных и технических наук.

История 
Впервые усадьба Дьюпвик () упоминается в 1432 году. Название происходит от слов «vik med dypt vann» — «залив с глубокой водой».

В 1807 году в городе Каспаром Кауффельдом была основана стекольная фабрика, которая стала толчком к дальнейшему развитию города. Фабрика проработала до 1843 года. Усадьба сохранилась и сегодня является одним из культурных центров города.

Изначально многие деревянные дома в городе были окрашены в белый цвет, за что город получил прозвище «Белый город у Мьёсы». Это название отражено также на гербе города.

Йёвик получил права самостоятельной коммуны в 1861 году. В 1964 году коммуны Вардал, Снертингдал и Бири были включены в эту коммуну.

В 2016 году в результате слияния Норвежского университета естественных и технических наук и Высшей школы Йёвика в городе открылся кампус NTNU в Йёвике.

С 1 января 2020 года город войдет в новообразованную фюльке Иннландет.

География 
Через город протекает река , которая делит город на части Нурбиен (северный город) и Сёрбиен (южный город), а также Хюнндален.

Персоналии 
 Пауль Улаф Боддинг — норвежский миссионер и учёный.
 Эльза-Марта Любекк — норвежская гандболистка.
 Ингвильд Эстберг — норвежская лыжница.

Достопримечательности 
В Йёвике базируется колёсный пароход Skibladner — самый старый действующий колесный пароход в мире.

В городе также есть несколько спортивных стадионов. Один из них — Фйельхаллен — самый большой высеченный в скале спортивный стадион в мире. Стадион был построен по случаю олимпиады 1994 в Лиллехаммере.

Галерея

Примечания 

Йёвик
Города Норвегии